Zurikow (; ) ist der Familienname folgender Personen:

 Afanassi Andrejewitsch Zurikow (1858–1923), russischer General der Kavallerie 
 Andrij Zurikow (* 1992), ukrainischer Fußballspieler 
 Michail Nikolajewitsch Zurikow (1963–2017), russischer Entomologe